Пилибхит:

 Пилибхит — город и муниципальный совет в округе Пилибхит, штат Уттар-Прадеш, Индия.
 Пилибхит — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.